Kyon steht für:

 Kyon, Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 Kyon (Figur), Comicfigur

Kyon ist der Familienname folgender Personen:
 Torsten Kyon (* 1959), deutscher Comic-Zeichner